Лиза Хуртиг (, урождённая Ланц, Lantz, ) — шведская футболистка, выступавшая на позиции защитника в шведском клубе «Линчёпинг» в высшей лиге в 2017—2020 годах. Завершила карьеру после окончания сезона 2020 года.

Биография 
Родилась 26 августа 1987 года. Выросла в Дельсбу. Играла в молодёжном клубе .

Клубную карьеру начала в клубе  в городе Сундсвалль, где играла 43 игры в двух сезонах в .

Перед сезоном 2007 года переехала в  в лене Уппсала, чтобы играть 32 игры в двух сезонах в клубе  в высшей лиге, большинство из которых — с самого начала.

Затем переехала в Умео, где играла пять сезонов в клубе  в Дивизионе 1 (2009—2012) и в недавно сформированной второй лиге (, 2013).

Перед сезоном 2014 года перешла в клуб «Умео ИК», где играла 71 игру в трёх сезонах в высшей лиге, 69 игр — с самого начала.

Перед сезоном 2017 года перешла в клуб «Линчёпинг», который в 2017 году стал чемпионом Швеции, где играла 90 игр в четырёх сезонах, 73 игры — с самого начала. В клубе познакомилась с будущей супругой.

Последней в её карьере стала игра в воскресенье 15 ноября 2020 года с «Кристианстад» на футбольной арене «Кристианстад», завершившаяся победой «Линчёпинга» со счётом 1—2.

За клубную карьеру сыграла более 300 игр.

Достижения

Клубные 
Линчёпинг
 Чемпион Швеции: 2017

Личная жизнь 
Хуртиг — лесбиянка. 16 августа 2019 года она объявила, что сочеталась браком с Линой Хуртиг, своей коллегой по команде «Линчёпинг», ныне играющей на позиции нападающей в итальянском клубе «Ювентус» в  и за женскую сборную Швеции по футболу. В марте 2021 года Лиза объявила, что беременна первым ребёнком. У пары родилась дочь.

Примечания 

Игроки ЖФК «Линчёпинг»
Игроки ЖФК «Умео»